Франсіско Брісеньйо — губернатор Нового Королівства Гранада
 Маріо Брісеньйо Ірагоррі — венесуельський літературний критик